Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven
 Sinfonia n. 9 di Anton Bruckner
 Sinfonia n. 9 di Antonín Dvořák
 Sinfonia n. 9 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 9 di Gustav Mahler
 Sinfonia n. 9 di Felix Mendelssohn
 Sinfonia n. 9 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 9 di Franz Schubert
 Sinfonia n. 9 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič
 Sinfonia n. 9 di Ralph Vaughan Williams